Сырчан — означает следующее:

 Сырчан — половецкий хан.
 Сырчан — река в России.